Ранчо Ерера има више значења:

 Ранчо Ерера (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Ерера (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ерера (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Ерера (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Ерера (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику